Nom de dos rius de l'Índia a Jharkhand:
 Koel del Nord (North Koel)
 Koel del Sud (South Koel)